Флаг муниципального образования город Гусь-Хруста́льный Владимирской области Российской Федерации.

Флаг муниципального образования город Гусь-Хрустальный является официальным символом муниципального образования город Гусь-Хрустальный и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 453.

Описание 

Флаг муниципального образования город Гусь-Хрустальный представляет собой прямоугольное полотнище с изображением гуся в профиль, с поднятыми крыльями на красном и голубом фоне. Отношение ширины флага к его длине 2:3.

Обоснование символики

Примечания 

Символы Гусь-Хрустального
Флаги с изображением гуся